Сидийский (Сидский; ; Сидет) — происхождением из древнегреческого города Сиде, ныне Турция.

  — врач, автор медицинской поэмы.
 Филипп Сидский (ум. после 431 года) — писатель-историк, христианский священник.

См. также 
 Антиох VII Сидет